L'Immigrante – Libro di Andrea Pancini
 The Immigrant – film del 1915 diretto da George Melford